East Ripley ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Ripley (New York), im Chautauqua County
 East Ripley (Ohio), im Brown County